Nasemann ist der Familienname folgender Personen:

 Henrich Nasemann (1580–1636), Zinsmeister des Deutschen Ordens in Marburg
 Johann Philipp Nasemann (1653–1686), auch: Johannes Philippus Nasemann, deutscher Pfarrer und Archidiakon
 Karl Nasemann (1908–2000), deutscher Widerstandskämpfer und Gewerkschaftsfunktionär
 Marie Nasemann (* 1989), deutsches Model, Schauspielerin und Sängerin
 Otto Nasemann (1821–1895), deutscher Philologe, Lehrer und Gymnasialdirektor
 Theodor Nasemann (1923–2020), deutscher Dermatologe und Schriftsteller